Peltonen ist der Familienname folgender Personen:

 Emmi Peltonen (* 1999), finnische Eiskunstläuferin
 Esa Peltonen (* 1947), finnischer Eishockeyspieler
 Garrett Peltonen (* 1981), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Heli Peltonen (* 1977), finnische Skilangläuferin
 Jorma Peltonen (* 1944), finnischer Eishockeyspieler 
 Juhani Peltonen (* 1936), finnischer Fußballspieler
 Leena Peltonen-Palotie (1952–2010), finnische Molekulargenetikerin
 Mauno Peltonen, finnischer Biathlet und Biathlontrainer
 Onni Peltonen (1894–1969), finnischer Politiker
 Tauno Peltonen (* 1962), finnischer Pop-Sänger
 Urho Peltonen (1893–1950), finnischer Speerwerfer
 Ville Peltonen (* 1973), finnischer Eishockeyspieler
 Virpi Peltonen (* 1961), finnische Ski-Orientierungsläuferin